rio-clarense – abitanti di Rio Claro (Rio de Janeiro)
rio-clarense – abitanti di Rio Claro (San Paolo)
rio-clarense – abitanti di São José do Rio Claro